Camper (empresa), empresa internacional de calçat amb seu a Inca (Mallorca) fundada el 1975 
 Camper o camp heràldic, superfície interior i total d'un escut, on es posen les particions i les càrregues 
 Camper o càmper (autocaravana), vehicle que proporciona tant el transport i allotjament per dormir autopropulsats. El terme descriu principalment
 Petrus Camper (1722 – 1789), naturalista, zoòleg i antropòleg neerlandès